Front Unit Democràtic de Salvació (United Democratic Salvation Front, UDSF), organització política del sud del Sudan, fundat el 1997 
 Fòrum d'Unitat Democràtica del Sudan (United Democratic Sudan Forum, UDSF), partit polític del Sudan del Sud, fundat el 1997